ARO 24 — внедорожник, производившийся румынской компанией ARO в период между 1972 и 2006 годами. Также велась сборка португальской компанией FMAT как Portaro в 1975—1995 годы.

История и описание модели 
Был доступен в кузовах 3- и 5-дверного SUV, 2- и 4-дверного пикапа или 2- и 4-дверного кабриолета. В качестве силового агрегата использовались рядные четырёхцилиндровые бензиновые, в частности, двигатель Renault (Renault L25) объёмом 2,5 л (83 л. с., 120 км/ч), и дизельные двигатели, например, выпускавшиеся тракторным заводом UTB объемом 3,1 л (68 л. с., 110 км/ч), или двигатели польской фирмы Andoria. Мощность передавалась на обе оси. Автомобиль оснащался 4- и 5-ступенчатой механической коробкой передач.

ARO 24 получил хорошую проходимость, преодолевал подъёмы 70 %, а глубина преодолеваемого брода составляла 61 см.

В 1980-е годы автомобиль претерпел изменения, которые включили установку круглых фар, а также — для некоторых рынков — двигателя Peugeot D.

В 1985 году было выпущено в общей сложности 125 000 автомобилей ARO 24, из которых 93 000 пошли на экспорт. Выгодная цена и комфорт способствовали вывозу автомобиля во многие страны, в том числе в Канаду, США, Австралию.

В 1975—1995 годы в Португалии модель 24 выпускалась под названием Portaro на заводе FMAT. Также в Испании в 1980—1990 годы автомобиль был достаточно распространён и собирался компанией ENASA в Барселоне под названием Hisparo.

ARO 24 собирался в Лодзи фирмой Damis. Польские автомобили оснащались двигателями Andoria и коробкой передач из Тчева. Автомобиль также собирался в бразильском Манаусе компанией CKD под названием Cross Lander 244X, и чешском городе Градец-Кралове компанией AutoMaxCzech.

Модели 
 ARO 240 — двухдверный восьмиместный
 ARO 241 — четырёхдверный, пятиместный, soft-top
 ARO 242 — двухместный пикап
 ARO 243 — трёхдверный, восьмиместный, hard-top
 ARO 244 — четырёхдверный, пятиместный, универсал
 ARO 246 — удлинённый универсал
 ARO 266
 ARO 328
 ARO 33 N
 ARO 35 S
 ARO 35 M
 ARO 243
 ARO 323 — удлинённый универсал
 ARO 324 — шасси с кабиной
 ARO 320 — пикап
 ARO 330
 ARO Dragon — военная версия

Технические характеристики

Галерея

Примечания